María Teresa de Austria-Teschen (en alemán, Maria Theresia von Österreich; Viena, 31 de julio de 1816 - Albano Laziale, 8 de agosto de 1867) fue por nacimiento archiduquesa de Austria, con el tratamiento de Alteza Real e Imperial. Pertenecía a la rama Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Familia 
Fue la hija mayor del archiduque Carlos de Austria, duque de Teschen, y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Era nieta por vía paterna del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Luisa de España, y por vía materna pertenecía a la familia del Ducado de Nassau. Fue bautizada en el palacio de sus padres, el Palacio Albertina, el 2 de agosto de 1816, por el príncipe-arzobispo de Viena, siendo sus padrinos su tío abuelo, el emperador Francisco I de Austria, y la archiduquesa María Teresa, esposa del príncipe Antonio de Sajonia, representada por la archiduquesa María Leopoldina.

Sus abuelos maternos fueron el príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg (1768-1816), y su esposa, la burgravina Luisa Isabel de Kirchberg, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg. Federico Guillermo era el hijo menor sobreviviente de Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y de la princesa Carolina de Orange-Nassau. Carolina era una hija del príncipe Guillermo IV de Orange-Nassau y de Ana de Hannover, Princesa real. Ana era una hija menor del rey Jorge II de Gran Bretaña y de la margravina Carolina de Brandeburgo-Ansbach.

Su madre murió en 1829, cuando tenía 13 años, por lo que junto con su padre y su hermano Alberto, se haría cargo de sus hermanos menores. Su tío, Francisco I de Austria, la nombró en 1834 abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga. Este puesto siempre debía estar desempeñado por una archiduquesa de Austria. En 1835, con motivo de la coronación del nuevo emperador,  Fernando I de Austria y su mujer, María Ana de Saboya, como reyes de Bohemia, ejerció el privilegio que permitía a la abadesa coronar a la reina de Bohemia. Con su matrimonio cesó en este alto cargo.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 27 de enero de 1837 con el rey Fernando II de las Dos Sicilias. Se convirtió en reina de las Dos Sicilias y celebraron el tercer matrimonio entre la Casa de Borbón-Dos Sicilias y una archiduquesa austriaca. Tuvieron doce hijos:

 Luis (1838-1886), conde de Trani. Casado con Matilde Ludovica de Baviera, hermana de Isabel, emperatriz de Austria-Hungría. Su única hija, la princesa María Teresa, se casó con Guillermo, príncipe de Hohenzollern.
 Alberto (1839-1844), conde de Castrogiovanni.
 Alfonso (1841-1934), conde de Caserta. Casado con su prima, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias; tuvo descendencia con ella. La línea de la familia de Borbón-Dos Sicilias desciende de ellos.
 María Anunciada (1843-1871), casada con el archiduque Carlos Luis de Austria.
 María Inmaculada (1844-1899), casada con el archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana.
 Cayetano (1846-1871), conde de Girgenti. En 1868, se casó con Isabel, infanta de España (hija mayor de la reina Isabel II de España), lo que lo convirtió en infante de España.
 José (1849-1852), conde de Lucera. 
 María Pía (1849-1882), casada con el duque Roberto I de Parma.
 Vicente (1851-1854), conde de Melazzo.
 Pascual (1852-1904), conde de Bari. Casado en matrimonio morganático con Blanche Marconnay.
 María Luisa (1855-1874), casada con el príncipe Enrique de Borbón-Parma, conde de Bardi.
 Genaro (1857-1867), conde de Caltagirone.

Últimos años de vida 
María Teresa enviudó en el año 1859. El trono de las Dos Sicilias fue ocupado por su hijastro, el rey Francisco II de las Dos Sicilias, único hijo que tuvo Fernando II de su primer matrimonio con María Cristina de Saboya.

Francisco no fue capaz de conservar el trono, así que toda la familia real se exilió en Roma y en Albano Laziale.

De carácter muy fuerte, María Teresa intentó recuperar el trono de las Dos Sicilias en pequeñas insurrecciones de carácter local en Nápoles. A pesar de ello, ninguna tuvo éxito, y en 1867 la archiduquesa moría a causa del cólera en Albano Laziale días antes que su hijo menor, el príncipe Genaro (fallecido a causa de la misma enfermedad), y siendo muy llorada por su hijastro. Se dice que rechazó la atención de un médico, el doctor Manfrè, por considerarlo liberal.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 

 31 de julio de 1816 - 27 de enero de 1837: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Teresa de Austria, princesa real de Hungría y Bohemia.
 27 de enero de 1837 - 22 de mayo de 1859: Su Majestad la reina de las Dos Sicilias.
 22 de mayo de 1859 - 8 de agosto de 1867: Su Majestad la reina viuda de las Dos Sicilias.

Órdenes 

  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio austríaco).
 15 de junio de 1844:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España).
 1849: Rosa de Oro de la Cristiandad. (Estados Pontificios).

Cargos 

 7 de septiembre de 1834-27 de enero de 1837: Abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Consortes reales de las Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Fallecidos por cólera
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Casa de Austria-Teschen
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Viena
Fallecidos en Albano Laziale